Уна Лоуренс (, 1 августа 2002, Нью-Йорк, США) — американская актриса кино, театра и телевидения. Лауреат и номинант национальных и международных премий и наград.

Биография 
Отец Лоуренс и две её младшие сестры — актёры короткометражек и сериалов. Сама она родилась и выросла в Нью-Йорке.

Свою первую роль в кино Лоуренс сыграла, когда ей было всего пять лет, — в фильме своего отца «Days Dance». Сыграла в короткометражном фильме «Ужасная Пенни». В 2014 году снялась в главной роли юной шахматистки в детском фильме режиссёра Ивэна Оппенхаймера «Игра в жизнь». Роль её подруги исполнила Фатима Птачек. 

С раннего возраста Уна Лоуренс выступала на театральной сцене. Исполнила главную роль Глазастика в спектакле «Убить пересмешника» по роману американской писательницы Харпер Ли. Была удостоена приза зрительских симпатий за роль Банана-философа в мюзикле «The Cosmic Fruit Bowl». 

Событием в жизни юной актрисы стало выступление на Бродвее на сцене Театра Шуберт. Лоуренс узнала, что ей дали дебютную главную роль в мюзикле «Матильда» по мотивам книги Роальда Даля, когда она с родителями и друзьями в ресторане отмечала Хэллоуин. Работа была связана с трудностями. На сцене, исполняя роль в мюзикле, Лоуренс разговаривала с английским акцентом и произносила некоторые реплики на русском языке. Режиссёр Мэттью Уоркус запретил актрисам улыбаться во время представления. Уна выступала в мюзикле в период с 4 марта 2013 года до 15 декабря 2013 года. За свою роль Лоуренс (вместе с тремя другими её исполнительницами) была номинирована на «Грэмми» и получила специальную награду «Тони» в 2013 году (за выдающиеся достижения в области театра).

Юная актриса сыграла в картинах «Чужое горе», «Я улыбаюсь в ответ», главную роль в фильме . Фильм «Ягнёнок» привлёк внимание кинокритиков и зрительской аудитории, рецензии на него появились в крупных и влиятельных средствах массовой информации. В его основе книга американской писательницы Бонни Надзам «Неудачники», которая рассказывает о 47-летнем мужчине, который переживает смерть отца и расставание с женой. Он пытается уйти от своих проблем в дружбу с одиннадцатилетней девочкой. Литературные критики сравнивали книгу с «Лолитой» Владимира Набокова. Режиссёр  выступил в экранизации также в качестве сценариста и исполнителя главной роли. Фильм балансирует между триллером и роуд-муви. Короткометражный фильм «Imaginapped» (2015), в котором Лоуренс исполнила главную роль, был показан на двадцати четырёх национальных и международных фестивалях.

В 2015 году на экраны вышел фильм режиссёра Антуана Фукуа «Левша». Лоуренс сыграла дочь боксёра, которую забирает служба по защите после гибели матери и неадекватностью поведения отца из-за гибели супруги и своей дисквалификации. Герой фильма решается на тяжелый бой, чтобы вернуть дочь.

В 2016 году сыграла роль Натали в фильме «Пит и его дракон» режиссёра , в американском приключенческом фильме-фэнтези по одноименному рассказу С. С. Филда и Сетона Миллера. Фильм является ремейком одноименного фильма 1977 года. Герой фильма — маленький сирота (его роль исполняет Оакс Фегли). После гибели родителей в автокатастрофе он становится другом доброго дракона, способного становиться невидимым для всех остальных людей. Уна Лоуренс играет юную подругу героя фильма. Режиссёр рассказывал:
«Нам ни разу не показалось, что Уна играет роль. Она очень естественна, но в то же время — она профессионал. Уна и Оакс всегда приходили подготовленными и, когда надо было работать, концентрировались на выполнении поставленной задачи»
Крупные издания и кинокритики отметили исполнение роли юной актрисой.

В в 2017 году снялась в ремейке фильма режиссёра Дона Сигела с участием Клинта Иствуда . Среди приглашённых звёзд фильма — Колин Фаррелл, Кирстен Данст и Эль Фэннинг. Режиссёр фильма — София Коппола. Раненный солдат-северянин оказывается во время Гражданской войны в США в школе-интернате для девочек в расположении противника. Его спасают девочки-конфедератки. Воспитанницы школы заботятся о больном, но постепенно попадают под его очарование и вступают в борьбу за него, что приводит к трагическим последствиям.

Личность 
Уна Лоуренс обучалась танцу в  (Recanati-Kaplan 92Y Harkness Dance Center). Свободное время любит проводить на Кони-Айленде и в парке Мэдисон-сквер. Девочка много читает. В интервью она призналась, что её любимые книги: «Матильда» Роальда Даля, «Голодные игры» Сьюзен Коллинз и «Две принцессы Бамарры» Гейл Карсон Ливайн. Среди увиденных театральных постановок отмечает бродвейский мюзикл «Семейка Аддамс». Девочка любит смотреть фильмы ужасов и часто не может сдержать волнения во время просмотра.

Фильмография

Телевизионные фильмы

Театральные роли

Примечания

Литература

Ссылки 

Дети-актёры США
Женщины-комедианты
Лауреаты премии «Тони»